András Ferenc (1942) magyar filmrendező, forgatókönyvíró, producer
 András Ferenc (1952) magyar filozófus